Rongxiang kan syfta på följande platser:

Kina 

1. Rongxiang (köping i Kina, Guangxi), 
3. Rongxiang (socken i Kina, Tibet), socken i Rongxiang, 
4. Rongxiang (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,56, long 120,23), sockenhuvudort i Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar